Triptychon (von altgriechisch triptychos „dreifach [gefaltet]“) steht für:

 Triptychon, dreigeteilte Bildtafel oder Relief
 dreigeteiltes Wachstafel-Buch

Werktitel:
 Triptychon von Moulins, unbekannter gotischer Maler (um 1500), siehe Meister von Moulins
 Il trittico („Das Triptychon“), drei zusammenhängende Opern-Einakter von Giacomo Puccini (1918)
 Triptychon (Max Beckmann), zehn Triptychen (1932 bis 1950)
 Triptychon (Schramm-Heckmann), Flügelaltar von Liselotte Schramm-Heckmann (um 1942)
 Trionfi, dreiteiliges Musikwerk von Carl Orff (1953), siehe Trionfo di Afrodite
 Triptych, 1976, dreiteiliges Bild von Francis Bacon
 Triptychon (Frisch), Theaterstück in drei Bildern von Max Frisch (um 1979)

Siehe auch:
 Trilogie (Dreiteiler)
 Diptychon (Begriffsklärung) (zweigeteilte Kunstwerke)
 Polyptychon (mehrteilige Kunstwerke)